Йосемите ( //):

 Йосемитский национальный парк — национальный парк США.
 Йосемите — водопад в США, один из самых высоких в Северной Америке.
 Йосемитская долина — живописная долина ледникового происхождения в горах Сьерра-Невада (Калифорния, США).
 OS X Yosemite (OS X 10.10) — версия операционной системы для Apple Macintosh.
 Yosemite, Kentucky
 Yosemite Valley, California
 Yosemite Village, California
 Yosemite Lakes, California
 USS Yosemite (1892)

См. также 
 Йоземит Сэм